Volvo S60 je kompaktno vozilo srednje kategorije švedskog proizvođaća automobila Volvo, koji se proizvodi od 2000. godine. Do sada su izašle dvije generacije ovog automobila.

Prva generacija (2000. – 2009.)

Inačice

Pogonski motori

Druga generacija (2010. - sada)

Inačice

Pogonski motori

Prodaja

Motosport

Izvori

Vanjske poveznice  

S60